Kryniczanka – dopływ Wieprza
 Kryniczanka – potoczna nazwa linii kolejowej nr 96
 Kryniczanka – potok płynący przez Krynicę
 Kryniczanka – rodzaj wody mineralnej